

Astronomia 
 1687 Glarona – asteroide della fascia principale

Geografia

Stati Uniti d'America 
 New Glarus – comune nella contea di Green (Wisconsin)

Svizzera 
 Canton Glarona – cantone
 Glarona – città (Canton Glarona)
 Glarona Nord – città (Canton Glarona)
 Glarona Sud – comune (Canton Glarona)